

Numismatica 
 Sixpence – moneta australiana
 Sixpence – moneta britannica
 Sixpence – moneta irlandese

Persone 
 Collin Sixpence – scultore zimbabwese